Вадим Валерьевич Дементьев (род. 20 сентября 1950 года, Вологда) — писатель, общественный деятель, кандидат филологических наук, сопредседатель правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», член правления, руководитель секции культуры и СМИ региональной общественной организации «Вологодское землячество» в Москве. Консультант Аппарата Совета Федерации, главный редактор журнала Совета Федерации.

Биография 
Родился в семье одного из основателей Вологодской писательской организации, лауреата Государственной премии, писателя Валерия Дементьева. Окончил факультет журналистики МГУ (1973). Работал заведующим отделом газеты «Литературная Россия» и заведующим редакцией и заместителем главного редактора в издательстве «Современник». Член Союза писателей СССР с 1985 года.

Учился в аспирантуре АОН при ЦК КПСС, в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию «Социально-нравственные конфликты в советской многонациональной прозе 80-х годов: моральные аспекты и проблемы межнациональных отношений». С 1989 по 1991 годы работал заведующим сектором художественной литературы Гуманитарного отдела ЦК КПСС.

С 1991 по 1993 год — секретарь по организационным вопросам Международного сообщества писательских союзов (бывший Союз писателей СССР). С 1993 по 2004 год — консультант Аппарата Совета Федерации, главный редактор журнала «Этнополитический вестник». С 2004 года — помощник заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ В. А. Купцова.

Библиография 
 «Держатели огня. Многонациональная современная советская поэзия» (1982)
 «Пламя поэзии» (1982)
 «Расул Гамзатов. Жизнь и творчество» (1984)
 «Золотое сечение. О современной прозе и поэзии» (1985)
 «Со временем в ладу» (1985)
 «Звездный путь. Поэзия Горного Алтая и других сибирских народов: прошлое и настоящее» (1985)
 «Нас водила молодость… Статьи» (1987)
 «Поверяется жизнью» (1988)
 «Кайсын Кулиев. Размышления о жизни и творчестве» (1988)
 «Кавказская тетрадь» (1989)
 «Быть России в благоденствии и славе» (2004)
 «Земля русского преображения» (2005)
 «Отчина и дедина. Свет малой родины» (2008)
 «Слово о полку Белозерском» (2008)
 «Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи»(2008)
 «Наследники Ексекюляха. Книга о якутской интеллигенции» (2009)
 «Вологда и вологжане» (2010)

Награды 
Лауреат Всесоюзных премий им. М. Горького и Н. Островского (1981), Всероссийского конкурса «Малая Родина» (2005), Большой литературной премии России, учрежденной компанией «АЛРОСА» (2006), Государственной премии им. А. Кулаковского Республики Саха (Якутия) (2010).
В 2005 г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)». В 2009 г. Вадим Дементьев награждён медалью «Патриот России». Лауреат литературной премии В. Я. Шишкова 2014 года, премия вручена на родине писателя в г. Бежецк Тверской области 2 августа 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники факультета журналистики МГУ
Кандидаты филологических наук
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Заслуженные работники культуры Республики Саха (Якутия)
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Заслуженные работники культуры Дагестана